Ctenochasma  est un genre éteint de ptérosaures de la famille des Ctenochasmatidae. Les espèces ont été trouvées dans des terrains du Jurassique au Crétacé, en France et en Allemagne.

Classification 
L'étude phylogénétique réalisée par B. Andres et ses collègues en 2014, montre la position des différents genres de cténochasmatidés au sein des deux sous-familles, les cténochasmatinés et les gnathosaurinés. Le cladogramme ci-dessous indique la place de l'espèce Ctenochasma au sein des Ctenochasmatinae :

Références 

  Stéphane, J. (2004). Description of the skull of a Ctenochasma (Pterosauria) from the latest Jurassic of eastern France, with a taxonomic revision of European Tithonian Pterodactyloidea. Journal of Vertebrate Paleontology 24(3): 542–554.
  Bennett, S. Christopher (2007). A review of the pterosaur Ctenochasma: taxonomy and ontogeny. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen 245(1): 23–31.

Liens externes

Articles connexes 
 Ptérodactyle

Pterodactyloidea
Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Ptérosaure du Crétacé
Ptérosaure du Jurassique
Ptérosaure d'Europe
Taxon fossile décrit en 1851